Il doppio del torneo di tennis Hamburg Challenger 1995, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori David Prinosil e Martin Sinner che hanno battuto in finale Clinton Ferreira e Aleksandar Kitinov 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Wayne Arthurs /  Simon Youl (primo turno)
 Marius Barnard /  Stefan Kruger (primo turno)

 Kirk Haygarth /  Jon Ireland (primo turno)
 David Prinosil /  Martin Sinner (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Hamburg Challenger 1995